Buchberger ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Buchberger (1888–1962), österreichischer Ingenieur und Parlamentarier
 Anton Buchberger (* 1966), deutscher Skeletonpilot
 Bruno Buchberger (* 1942), österreichischer Mathematiker
 Dieter Buchberger (* 1958), deutscher Unternehmensberater und Politiker (parteilos)
 Elisabeth Buchberger (1950–2022), deutsche Juristin, Verwaltungs- und Verfassungsrichterin
 Emil Buchberger, österreichischer Fußballspieler
 Gottfried Buchberger (1909–1998), österreichischer Bildhauer, Keramiker und Gebrauchsgraphiker
 Harry Maximilian Buchberger (1923–2013), deutscher Silber- und Goldschmied, Zeichner, Bildhauer, Medailleur und Stiftungsgründer
 Heinz-Peter Buchberger (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Hubert Buchberger (* 1951), deutscher Kammermusiker, Geiger, Dirigent und Hochschullehrer
 Kelly Buchberger (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler
 Kerri Ann Buchberger (* 1970), kanadische Volleyballspielerin
 Margriet Buchberger (* 1979), dramatischer Koloratursopran
 Michael Buchberger (1874–1961), deutscher Theologe, römisch-katholischer Bischof Diözese Regensburg, Herausgeber einer christlich-theologischen Enzyklopädie
 Rupert Buchberger (1928–1994), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Walter Buchberger (1895–??), tschechoslowakischer Nordischer Kombinierer
 Werner Buchberger (*um 1959), deutscher Wissenschaftsjournalist, insbesondere im Bereich Medizin

Siehe auch:
 Geschwister Buchberger
 Buchberger-Algorithmus, in der Algebra ein Verfahren zur Berechnung einer Gröbnerbasis eines Ideals in einem Polynomring
 Puchberger
 Buchberg